SEHA liga () regionalna je rukometna liga koja se igra na području jugoistočne Evrope. Osnovana je 2011. godine, a u prvoj sezoni, koja je igrana od 10. septembra 2011. do 15. aprila 2012, takmičili su se klubovi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije i Slovačke. U drugoj sezoni SEHA lige nije bilo klubova iz Srbije, koji su odustali od takmičenja, a od ove sezone učestvuje i jedan klub iz Belorusije. Klubovi iz Srbije učestvuju ponovo od sezone 2013/14, a od sezone 2014/15. umesto Crne Gore svog predstavnika u ligi ima Mađarska. Od sezone 2016/17. umesto srpskih klubova učešće u ligi uzeli su predstavnici Slovenije.

Za razliku od prve sezone kad ih je bilo 12, liga je u narednim sezonama brojala 10 klubova.

Istorija 
Osnivanje regionalne rukometne lige je predložio Rukometni savez Bosne i Hercegovine. U februaru 2011. je u Beogradu održan sastanak na kojemu je dogovoreno stvaranje S-lige.

Dana 25. maja 2011. godine u Zagrebu je potpisan Sporazum o kreiranju regionalne rukometne lige. Na sastanku istom prilikom je odlučeno kako će sedište lige biti Zagreb, a prvi predsednik lige Sandi Šola, predsednik Hrvatskog rukometnog saveza. Potpredsednici će biti predsednici Rukometnih saveza Srbije, BiH i Severne Makedonije, komesar za takmičenje Dragan Načevski iz Severne Makedonije i Božidar Đurković u komisiji za marketing.

Žreb za prvu sezonu SEHA lige je održan 14. juna 2011. u hotelu Holidej in u Beogradu. Agencija Digital će biti generalni sponzor lige, koja je uložila 1.400.000 evra i ona će snositi sve troškove takmičenja.

Postojao je problem sa igranjem kluba Tatran Prešov iz Slovačke, pošto je Evropska rukometna federacija nekoliko dana nakon žreba njima zabranila učešće u regionalnoj ligi, a kao razlog je navedeno to što se Slovačka ne graniči sa ostalim zemljama učesnicama, ali je problem ipak razrešen i njima je data dozvola da igraju SEHA ligu.

Svoju želju da učestvuju u ligi od sledeće sezone su iskazali i predstavnici Rukometnih saveza Mađarske i Slovenije, dok je na sastanku 14. juna odlučeno da se Vive Kilcu iz Poljske da rok od nedelju dana da odgovori da li želi da učestvuje, ali je ipak odustao.

Prvobitno je iz Srbije trebalo da pored Crvene zvezde učestvuje i Partizan, ali je ipak odustao zbog nezadovoljstva oko organizacije lige. Nakon povlačenja Partizana njegovo mesto je popunila Metaloplastika.

Prva utakmica u istoriji SEHA lige odigrana je 10. septembra 2011. između Borca Banja Luka i Vardara (37:29).

Završni turnir četvorice (-{final four}-) za sezonu 2011/12. je bio odigran 14. i 15. aprila 2012. u Areni Zagreb, a na njemu su učestvovala četiri prvoplasirana kluba iz regularnog dela sezone - Metalurg, Vardar, Tatran i Zagreb. Prvi prvak SEHA lige postao je Vardar nakon što je u finalu pobedio Metalurg sa 21:18, a u utakmici za treće mesto Zagreb je pobedio Tatran sa 31:29.

U drugoj sezoni SEHA lige nije bilo klubova iz Srbije, koji su odustali od takmičenja jer bord SEHA lige nije uspeo da nađe generalnog sponzora, kao i zbog toga što je Rukometni savez Srbije zamrzao svoj status u SEHA. U sezoni 2012/13. po prvi put se takmičio i jedan klub iz Belorusije, a to je bio Meškov Brest.

Aprila 2013. potpisan je ugovor sa Gaspromom, koji će sledeće četiri godine biti generalni sponzor i on će snositi sve troškove takmičenja (smeštaj, putovanja i službena lica). Od sezone 2013/14. u SEHA ligi su ponovo, nakon jedne sezone pauze, igrali klubovi iz Srbije.

Klubovi u sezoni 2022/23. 
 
 Vardar 1961 (Skoplje)
 Eurofarm Pelister (Bitolj)
 
 Vojvodina (Novi Sad)
 Partizan (Beograd)
 
 Zagreb PPD (Zagreb)
 Nekse (Našice)
 
 Telekom Vesprem (Vesprem)
 
 Tatran (Prešov)

Dosadašnje završnice

Uspešnost klubova

Učešće i plasman ekipa po sezonama

Ukupna tabela ligaškog dela 2011-2019. 
Stanje nakon sezone 2018/19. Klubovi koji su se takmičili u sezoni 2019/20. su podebljani.

Pojedinačne nagrade 
Nagrade za najboljeg igrača i golmana na završnom turniru:

Najbolji igrač

Najbolji golman

Reference

Spoljašnje veze 
 Zvaničan sajt SEHA lige
 Nezvanična stranica takmičenja

СЕХА лига